Siedelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Siedelbach, Gemeindeteil und Dorf des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gewässer:
 Siedelbach (Josbach), rechter Zufluss des Josbachs (zur Langenordnach, zur dort noch Gutach genannten Wutach) bei Hasenmühle, Stadt Titisee-Neustadt, Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Siedelbach (Speltbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des linken Nebenstrang-Oberlauf-Arms des Speltbachs bis kurz vor Berndshausen, Stadtteil Nitzenhausen, Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Siedelbach (Ulsenbach), linker Zufluss des Ulsenbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Stelzenbachs, zur Zenn) an der Mittelmühle, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Siegelbach